Соревнования по волейболу на V Всеафриканских играх проходили с 21 по 30 октября 1991 года в Каире (Египет) с участием 10 мужских и 10 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли: у мужчин — сборная Алжира, у женщин — сборная Кении.

Команды-участницы

Мужчины 
Алжир, Ангола, Египет, Замбия, Камерун, Кения, Мадагаскар, Нигерия, Сенегал, Тунис

Женщины 
Гана, Египет, Заир, Камерун, Кения, Мадагаскар, Нигерия, Сейшельские Острова, Сенегал, Тунис.

Система проведения турнира 
10 команд-участниц турнира у мужчин и 10 команд у женщин на предварительном этапе были разбиты на две группы. По 4 команды (по две лучшие из каждой группы) вышли в плей-офф, где по системе с выбыванием определили призёров турнира.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал 
28 сентября
 Алжир — Тунис 3:-
 Египет — Камерун 3:-

Матч за 3-е место 
30 сентября
 Тунис — Камерун 3:0 (15:10, 15:13, 15:4).

Финал 
30 сентября
 Алжир — Египет 3:2 (15:10, 13:15, 14:16, 15:7, 15:10).

Женщины

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал 
 Кения — Камерун 3:2.
 Египет — Гана 3:-

Матч за 3-е место 
 Камерун — Гана 3:-

Финал 
 Кения — Египет 3:0.

Итоги

Положение команд

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 

Волейбол на Африканских играх
1991 год в волейболе